

Прізвище

 Альберт Чарльз Гладстон — ( 28 жовтня 1886, Харден —  2 березня 1967, Фордінгбридж) — британський весляр, чемпіон Літніх Олімпійських ігор 1908 року
 Вільям Гладстон — ( 29 грудня 1809 —  19 травня 1898) — британський державний діяч і письменник
 Джон Холл Гладстон — ( 7 березня 1827 —  6 жовтня 1902) — британський хімік

Топонім

Гладстон (Квінсленд) — місто у східній частині штату Квінсленд, Австралія

Гладстон (Канада) — місто у провінції Манітоба, Канада

Гладстон — найвища вершина гірського хребта Фіністерре (4150 м), в Папуа Новій Гвінеї

Гладстон — місто, штат Мічиган
 Гладстон — місто, штат Міссурі
 Гладстон — місто, штат Північна Дакота
 Гладстон — місто, штат Орегон
 Гладстон — поселення, штат Іллінойс
 Гладстон — неінкорпорована громада у штаті Нью-Джерсі

Валіза 
 Гладстон